Юлиан Васильевич Сохоцкий (2 февраля 1842, Варшава, Российская империя — 14 декабря 1927, Ленинград, СССР) — русский математик польского происхождения. Ординарный профессор Петербургского университета, член-учредитель и председатель Санкт-Петербургского математического общества.

Биография 
Родился в Варшаве, учился в Петербургском университете, который окончил в 1866 году. В 1868 году защитил магистерскую диссертацию «Теория интегральных вычетов с некоторыми приложениями» (СПб, 1868). С осени 1868 года — приват-доцент Петербургского университета, где он читал курс теории функций комплексного переменного и курс о непрерывных дробях с приложениями к анализу. В 1873 году защитил докторскую диссертацию «Об определённых интегралах и функциях, употребляемых при разложении в ряды» (СПб, 1873), а в 1882 году был избран ординарным профессором Петербургского университета. В 1890 году стал товарищем председателя только что основанного Санкт-Петербургского математического общества, а с 1892 года его председателем, и оставался на этом посту до того, как общество фактически прекратило свою деятельность перед революцией. Умер в 1927 году в Ленинграде. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Ленинграде (Санкт-Петербурге).

Научная деятельность 
Магистерская диссертация Сохоцкого посвящена приложениям теории вычетов к обращению степенного ряда (ряд Лагранжа) и в особенности к разложению аналитических функций в непрерывные дроби, а также к многочленам Лежандра. В этой работе, в частности, сформулирована и доказана знаменитая теорема о поведении аналитической функции в окрестности существенно особой точки, которую сейчас обычно называют теоремой Сохоцкого — Вейерштрасса и формулируют так: Каково бы ни было , в любой окрестности существенно особой точки  функции  найдётся хотя бы одна точка , в которой значение функции  отличается от произвольно заданного комплексного числа меньше, чем на .

Ряд более поздних работ Сохоцкого относится к теории эллиптических функций, а также алгебре и теории чисел.
Ему принадлежат оригинальные курсы «Высшая алгебра» (1882), «Теория чисел» (1888), а также выдающееся исследование по теории алгебраических чисел, основывавшееся на работах Е. И. Золотарёва, А. А. Маркова и его собственных: «Начала общего наибольшего делителя в применении к теории делимости алгебраических чисел» (1893).

Труды 
 Теория интегральных вычетов с некоторыми приложениями (1868),
 Об определённых интегралах и функциях, употребляемых при разложениях в ряды (1873),
 О суммах Гаусса и о законе взаимности символа Лежандра (1877),
 Высшая алгебра (1882),
 Теория чисел (1888),
 Начало общего наибольшего делителя в применении к теории делимости алгебраических чисел (1893).

Литература 
 Колмогоров А. Н., Юшкевич А. П. (ред.) Математика XIX века". М.: Наука. 1981. Т. 2. Геометрия. Теория аналитических функций.

См. также 
 Теорема Сохоцкого — Вейерштрасса
 Теорема Сохоцкого — Племеля

Ссылки 
 Юлиан Васильевич Сохоцкий, краткая биография и основные работы.
 
 Пантеон петербургских математиков на сайте Санкт-Петербургского математического общества
 Н. С. Ермолаева. Юлиан Васильевич Сохоцкий. Труды Санкт-Петербургского математического общества, т. 4, с. 359-364. Изд-во СПбГУ, 1996.

Математики по алфавиту
Математики XIX века
Математики в теории чисел
Математики Российской империи
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Преподаватели физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)
Члены Санкт-Петербургского математического общества